Парламентские выборы в Лаосе проходили 20 марта 2016 года. Правящая Народно-революционная партия Лаоса была единственной партией на выборах и сохранила подавляющее большинство в  Национальном собрании.

Избирательная  система 
149 депутатов Национального собрания избирались в 18 многомандатных избирательных округах, число мандатов в которых колебалось от 3 до 14. Кандидат, набравший наибольшее число голосов, считался избранным. Кандидат должен был получить поддержку местных властей или массовой общественной организации и быть одобренным избирательной комиссией. Количество мест в парламенте было увеличено с 132 на выборах 2011 года до 149 в 2016 году.

Предвыборная кампания 
На 149 мест парламента претендовало 211 кандидатов, из них 50 женщин и 48 депутатов предыдущего созыва. Предвыборная кампания была сфокусирована на экономическом развитии.

Результаты выборов

Последующие события 
Национальное собрание провело первое после выборов заседание 20 апреля и избрало Буннянг Ворачит президентом Лаоса, сменившего Тюммали Сайнясона, и Тхонглуна Сисулита премьер-министром, который сменил на посту Тхонгсинга Тхаммавонга.

Примечания 

Лаос
Выборы в Лаосе
2016 год в Лаосе
Март 2016 года